

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Psia Górka – część wsi Truskawiec w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, gminie Poddębice
 Psia Górka – część wsi Poręba Żegoty w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, gminie Alwernia
 Psia Górka – część wsi Filipowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, gminie Krzeszowice
 Psia Górka – część wsi Nowa Wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, gminie Skała
 Psia Górka – część wsi Wielmoża w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, gminie Sułoszowa
 Psia Górka – część wsi Młyny w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, gminie Busko-Zdrój
 Psia Górka – część wsi Stara Kuźnica w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, gminie Doruchów

Inne 
 Psia Górka – grodzisko w Wiślicy